Кэри () — второй по величине город в округе Уэйк (после Роли), штат Северная Каролина, США, и седьмой по величине город этого штата. Город был основан в 1750 году. В октябре 2009 г. в Кэри проживало 137 483 человека
.

Город назван в честь Сэмьюэла Фентона Кэри (, 1814—1900), конгрессмена от штата Огайо, известного, в частности, как видный деятель движения в поддержку запрещения алкоголя. 

В августе 2006 года журналом Money город Кэри был включён в пятерку лучших городов Америки.

Краеведческий музей города размещается в здании старого отеля.

В Кэри находится головной офис компании SAS Institute.
В городе также расположена штаб-квартира компании Epic Games.

Примечания 

Города Северной Каролины
Города, названные в честь людей